Clemente Maria Hofbauer (1750-1820) – sacerdote cattolico ceco
 Gert Hofbauer (1937) – direttore d'orchestra austriaco